Болгаро-японские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Болгарией и Государством Япония, а также их предшественниками. Оба государства состоят в ООН.

Сравнительная характеристика

История 
Первые контакты были установлены в 1909 году. Болгария поддержала Россию в русско-японской войне, отправив Отряд Болгарского Красного Креста. В Первой мировой войне были врагами: Японская империя вступила в войну на стороне Антанты, в то время как Болгария вступила на стороне Центральных держав. 16 октября 1915 года страны Антанты объявили войну Болгарии. Но, потерпев поражение в войне, Болгария заключила перемирие с Антантой 29 сентября 1918 года. 27 ноября 1919 был подписан мирный договор между странами. В 1939 году были установлены дипломатические отношения.10 мая 1941 года Болгария признала марионеточное государство Японии Маньчжоу-го, а затем в июле 1941 признала Режим Ван Цзинвэя. 25 ноября 1941 года Болгария присоединилась к «Антикоминтерновскому пакту», в котором уже состояла Япония. Во Второй мировой войне страны были союзниками, вступившие в войну на стороне «оси» и их союзников.

Современность 
На данный момент Болгария имеет посольство в Токио, а Япония имеет посольство в Софии.

С 2004 по 2009 год Благовест Сендов был послом Болгарии в Японии, а с 7 августа 2007 по 29 ноября 2010 года Цунэхару Такэда являлся послом и полномочным представителем Японии в Болгарии. В 2012 году Япония приняла болгарскую парламентскую делегацию.

Ссылки 
 Текст мирного договора (англ.)

Дополнительная литература

Примечания 

Япония
Болгария